Graewe kan som auktorsförkortning betyda:

 Pehr Henrik Fredrik Graewe
 Per Henrik Fredrik Graewe

Robotskapade auktorsförkortningar